Banegårdspladsen er navnet på en plads i en række byer i Danmark. Fælles for dem er, at de ligger i umiddelbar nærhed til byens banegård.

 Banegårdspladsen (Ballerup)
 Banegårdspladsen (Bjerringbro)
 Banegårdspladsen (Brønderslev)
 Banegårdspladsen (Esbjerg)
 Banegårdspladsen (Faaborg)
 Banegårdspladsen (Glostrup)
 Banegårdspladsen (Herning)
 Banegårdspladsen (Hjørring)
 Banegårdspladsen (Kalundborg)
 Banegårdspladsen (Kolding)
 Banegårdspladsen (København)
 Banegårdspladsen (Maribo)
 Banegårdspladsen (Nykøbing Falster)
 Banegårdspladsen (Næstved)
 Banegårdspladsen (Odense)
 Banegårdspladsen (Randers)
 Banegårdspladsen (Skanderborg)
 Banegårdspladsen (Vamdrup)
 Banegårdspladsen (Vejen)
 Banegårdspladsen (Vejle)
 Banegårdspladsen (Viborg)
 Banegårdspladsen (Vordingborg)
 Banegårdspladsen (Aarhus)